Hahnl ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Hahnl (* 1938), österreichischer Kunsthistoriker und Bibliothekar
 Hans Heinz Hahnl (1923–2006), österreichischer Journalist und Schriftsteller